Escândalo do Mensalão — ocorrido em 2005 no governo brasileiro de Lula
 Escândalo do Mensalão no Distrito Federal — ocorrido no Distrito Federal em novembro 2009 durante o governo de José Roberto Arruda; também conhecido como mensalão de Brasília
 Mensalão tucano — ocorrido em 1998 durante a campanha eleitoral de Eduardo Azeredo, do PSDB, ao governo de Minas Gerais; também conhecido mensalão mineiro e valerioduto mineiro
 Mensalinho — denúncias de propinas recebidas pelo então Presidente da Câmara dos Deputados Severino Cavalcanti, do Partido Progressista, em 2003, para deixar o empresário Sebastião Buani instalar seus restaurantes nas dependências da casa parlamentar
 Mensalinho do Amapá — suposto pagamento de propina para deputados da Assembleia Legislativa do Amapá entre os anos de 1999 e 2002 em troca do apoio desses parlamentares ao Executivo; também conhecido como mensalão amapaense e propinoduto do Amapá
 Escândalo do Propinoduto — escândalo político ocorrido no Rio de Janeiro, durante o governo de Anthony Garotinho